Roxanne () — хит группы The Police, выпущенный в 1978 году как сингл и в составе альбома Outlandos d'Amour. Песня написана от лица человека, полюбившего проститутку.

Лидер группы Стинг написал песню под впечатлением от увиденных в октябре 1977 года проституток у парижского отеля, в котором останавливалась группа. Название песне было дано в честь персонажа пьесы «Сирано де Бержерак».

Изначально песня была задумана в ритме босса-нова, но в итоге был принят вариант Стюарта Коупленда, барабанщика группы, предложившего ритм танго. Во время записи Стинг случайно сел на клавиатуру пианино, и в начале трека сохранился атональный аккорд и смех. Изначально сингл не попал в чарты, но, будучи перевыпущенным в апреле 1979 года, достиг 12 места в хит-параде Великобритании. Rolling Stone поместил песню на 388 место в своём списке 500 величайших песен.

Кавер-версии 
 В 1997 году британская регги-группа Aswad записала кавер песни для своего альбома Big Up.
 В 1997 году саксофонист  Уоррен Хилл записал кавер песни для своего альбома Shelter.
 В 1999 году Джордж Майкл записал кавер песни для альбома Songs from the Last Century.
 В 2001 году песня была соединена с танго "Tanguera" Мариано Мореса и вошла в фильм Мулен Руж! как «El Tango de Roxanne».
 В 2003 году Fall Out Boy записал кавер-версию песни для альбома Take This To Your Grave.
 В 2015 году появилась акустическая кавер-версия Milky Chance и AnnenMayKantereit.

Примечания 

Песни The Police
Песни, вошедшие в список 500 величайших песен по версии журнала Rolling Stone
Рок-песни
Песни, написанные Стингом